Cristian Muñoz (wielrenner) - Colombiaans wielrenner
 Cristian Muñoz (voetballer) - Argentijns voetballer